МТА - Міжнародна тенісна академія — багатофункціональний спортивний комплекс у столиці Україні — Києві. Основна мета — навчання дітей тенісу та підготовка тенісистів-професіоналів.

Опис та структура 

МТА має у своєму розпорядженні три спортивних комплекси: спортивну базу у Пущі-Водиці, Тенісну Арену у  Жулянах, а також Тенісний клуб у центрі Києва (Солом'янський район). Вони включають в себе:

корти криті та відкриті: всього 37 кортів (13 з них розташовані на Тенісній Арені, 5 ґрунтових кортів у тенісному клубі), включаючи майданчики з професійним ґрунтом, хардовим та паркетним покриттям. Критий майданчик з еластичним паркетом Helsinki (Німеччина) використовуються не тільки для тенісу, але й у якості універсального залу для спортивних ігор;

 два басейни: один – спортивний, критий, довжиною 25 метрів на 4 доріжки, а другий – відкритий, розташований на літній терасі;

фітнес-клуб із залом, обладнаним тренажерами, станцією силового та функціонального тренінгу, кардіозалою, фітнес-студіями для проведення групових занять, кабінетами масажу та спортивної реабілітації;

гуртожиток для вихованців, де передбачено кімнати для проживання, а також приміщення для занять у приватній школі МТА;

готель на 31 номер для батьків та гостей академії.

Академія може прийняти на навчання одразу 200 дітей від 4 до 18 років. Передбачено декілька видів тренувальних програм: від регулярних занять до знаходження на повному пансіоні. Набір проходить в Україні, країнах Європи та СНД. 

Навчання у МТА платне, але талановитим спортсменам надаються гранти на навчання.   

Вихованці МТА можуть здобувати загальну середню освіту в iQschool МТА за форматом "blended education", коли поєднуються технології онлайн і офлайн навчання.   

Для харчування дітей, які навчаються у МТА, є власний харчоблок, фудкорт та спортивний бар.   

Крім комплексних програм навчання тенісистів, також проводиться навчання всіх охочих, працює тренажерний зал, секції з плавання, єдиноборств та ігрових видів спорту, проводяться групові заняття з фітнесу. Є можливість взяти в оренду корти.

Тренерський склад МТА 

Навчання тенісу в академії проводять українські та закордонні тренери, які мають спортивні досягнення та великий досвід підготовки тенісистів міжнародного рівня:

Лариса Савченко-Нейланд - головна тренерка МТА. Має 73 титули WTA та ITF в одиночному та парному розрядах, її відомі вихованки: Анастасія Мискіна, Тетяна Панова та Світлана Кузнецова. Граючи в парі з Наташею Зверєвою, Савченко виграла Відкритий чемпіонат Франції 1989 року, здолавши у фіналі пару Штеффі Граф та Габріела Сабатіні. 1991 року, знову в парі з «мінською риссю», вона виграла Вімблдонський турнір, а 1992 року разом із Цирілом Суком тріумфувала у Вімблдонському міксті.

Наталія Медведєва - тренерка Школи тенісу Арени МТА (2020 - 2021); колишня професійна українська тенісистка. Здобула чотири одиночні та дванадцять парних титулів туру WTA. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 23 місце досягнула 15 листопада 1993, парну — 21 місце — 4 липня 1994 року. Перемагала таких тенісисток як Аранча Санчес Вікаріо (2 місце світового рейтингу), Кончіта Мартінес (5 місце) та Анке Губер (10 місце). 16 разів виступала за збірну України (результат 8-8). 

Галина Калініна - старша тренерка Школи тенісу Арени МТА. Має звання "Заслужений тренер України". Капітан збірної України до 12 років, до 14 років (командний Чемпіонат Європи). Її вихованка Калініна Ангеліна - українська тенісистка, фіналістка Вімблдонського турніру 2013 серед юніорів у парному розряді, чемпіонка Відкритого чемпіонату Австралії 2014 серед юніорок у парному розряді та фіналістка Відкритого чемпіонату США з тенісу 2014 в одиночному розряді. 

Оксана Нестерова – Заслужений тренер України, в МТА з 2015 до 2019 - менеджер з тенісу.

Ольга Мавродій – тренерка МТА, має звання "Заслужений тренер України", підготувала майстра спорту міжнародного класу Юлію Бейгельзимер.

Тренери МТА - Міжнародної тенісної академії - майстри спорту: Запорожанова А. (майстер спорту міжнародного класу), Аксьонов О., Бєлалова Д., Гончаренко С., Гончар А.,  Гордієнко Д., Грищенко Ю., Карпенко Л., Кашигін А.,  Кривой Ю., Кошман О., Петрович В.,  Поліщук Л., Трубачова Ю., Янченко В.

Досягнення учасників клубу 

Дар'я Снігур стала чемпіонкою юніорського Вімблдонського турніру 2019 року.    Також отримала перемоги у турнірах ITF у Туреччині, Єгипті, Японії, Австралії.  

Костянтин Мантач  став переможцем чемпіонату України з тенісу до 14 років у змішаному розряді у 2019 році.
 
Тимофій Карпалюк посів 2-е місце у парному розряді на турнірі «Наталка 2» 2019 року.

Посилання 

 
Тенісні організації
Спортивні організації України